DM i holdløb 2021 var den 56. udgave af Danmarksmesterskaberne i holdløb, og blev afholdt den 4. juni 2021 i Aalborg med Aalborg Cykle-Ring som arrangør. Den oprindelige 56. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Medaljeoversigt

Resultater

Elite herrer

Hold

Elite damer

Hold

Se også 
 DM i landevejscykling 2021

Eksterne henvisninger

 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2021
2021
Sport i Aalborg